Вильярдьегуа-де-ла-Рибера () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сайяго. Занимает площадь 29 км². Население — 160 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 44 км.

Покровителем города считается святой Мамес.

Население

Примечания

Ссылки 
 * 
 Más información sobre los Arribes del Duero
 

Муниципалитеты Саморы